Fredrickson ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Fredrickson (* 1964), US-amerikanische Psychologin
 Donald S. Fredrickson (1924–2002), Physiologe
 Frank Fredrickson (1895–1979), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
George M. Fredrickson (1934–2008), US-amerikanischer Historiker und Rassismus-Forscher
 Thomas Fredrickson (1928–2017), US-amerikanischer Kontrabassist und Komponist